

Lokalizacje 
 Kuba – państwo w Ameryce Środkowej położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli
 Kuba – wyspa na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli
 Kuba – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Kuba – przedkolonialne afrykańskie królestwo
 Quba – miasto w Azerbejdżanie
 Quba – rejon w północno-wschodnim Azerbejdżanie

Historia 
 Projekt Kuba – tajny program CIA opracowany na początku prezydentury Johna F. Kennedy’ego
 Zgrupowanie Kuba-Sosna – zgrupowanie oddziałów bojowych Armii Krajowej walczące w okresie powstania warszawskiego w ramach Grupy AK „Północ” na Starym Mieście

Pozostałe 
 Kuba – film z 1979 roku
 Kuba – zdrobnienie od imienia Jakub
 Kuba Wojewódzki (talk-show) – talk-show prowadzony przez Kubę Wojewódzkiego

Postacie używające zdrobnienia Kuba 
 Kuba Badach – wokalista, instrumentalista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny; lider zespołu Poluzjanci oraz członek grupy The Globetrotters
 Kuba Chmielarski – gitarzysta, na stałe współpracuje z Andrzejem „Piaskiem” Piasecznym
 Kuba Giermaziak – polski kierowca wyścigowy
 Kuba Jabłoński – polski muzyk
 Kuba Jakowicz – polski skrzypek
 Kuba Jałoszyński – polski policjant, były dowódca pododdziału antyterrorystycznego Komendy Głównej Policji i szef zarządu bojowego Centralnego Biura Śledczego, doktor habilitowany nauk wojskowych o specjalności taktyka
 Kuba Michalski – polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów
 Kuba Molęda – polski piosenkarz i kompozytor popowy
 Kuba Palacz – polski aktor filmowy i teatralny, dramaturg i performer
 Kuba Płucisz – polski gitarzysta rockowy
 Kuba Pokorski – polski muzyk, gitarzysta, wokalista, autor tekstów
 Kuba Rozpruwacz – pseudonim nadany seryjnemu mordercy działającemu w okolicach Whitechapel w Londynie w roku 1888
 Kuba Sienkiewicz – muzyk, autor tekstów, lider zespołu Elektryczne Gitary
 Kuba Strzyczkowski – polski dziennikarz Trzeciego Programu Polskiego Radia
 Kuba Truszczyński – polski aktor dubbingowy
 Kuba Wandachowicz – polski basista, członek zespołu Cool Kids of Death, autor tekstów piosenek, kompozytor
 Kuba Weigel – polski wokalista i gitarzysta rockowy, kompozytor i autor tekstów, lider zespołu Qbek
 Kuba Wesołowski – polski aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz
 Kuba Wojewódzki – polski dziennikarz muzyczny i radiowy, publicysta, perkusista, showman, satyryk i felietonista
 Kuba Wygnański – socjolog